Acéphale peut désigner :
 acéphale, un adjectif définissant un animal, ou une sculpture, dépourvu de tête ;
 Acéphale, les êtres mythiques, peuples ou espèces imaginaires sans tête ;
 acéphales, les membres d'un ancien courant chrétien monophysite en Orient ;
 Acéphale, une revue de sociologie (1936-1939), sous-titrée Religion, Sociologie, Philosophie, et une société secrète fondées par Georges Bataille ;
 Acéphale, un film français réalisé par Patrick Deval et sorti en 1969.

Voir aussi 
 Histoire acéphale, un texte anonyme, court et fragmentaire, datant de la fin du , dont l'objet essentiel est de rassembler les événements principaux de la carrière de l'évêque Athanase d'Alexandrie